Лідихівська сільська рада — Тернопільська область, Кременецький район
 Лідихівська сільська рада — Хмельницька область, Теофіпольський район